Kaiser-Wilhelm-Schacht, umgangssprachlich auch Kaiserschacht oder Wilhelmschacht ist der Name folgender Schachtanlagen in Deutschland:
 Kaiser-Wilhelm-Schacht (Clausthal) in Clausthal-Zellerfeld im Oberharz, Niedersachsen
 Kaiser-Wilhelm-Schacht der Grube Eisenzecher Zug in Eiserfeld bei Siegen, Nordrhein-Westfalen
 Kaiser-Wilhelm-Schacht, auch Schacht Kaiser Wilhelm II., der Grube Bülten-Adenstedt bei Peine, Niedersachsen